Termenul „Maraton” poate defini:

Mitologie
Androgeus a fost ucis după legendă de taurul alb Minotaur al zeului Poseidon la Maraton.

Istorie
Bătălia de la Maraton dintre perși și greci din anul 490 î.Hr.

Sport
Alergările de maraton, stabilite la Jocurile Olimpice de vară din 1908 pe o distanță 42,195 km
Maraton în sportul canu
Maraton în ciclism
Maraton în sportul de iarnă (alergare cu schiurile)
Un meci greu și lung este numit meci maraton (José Raúl Capablanca a pierdut titlul, într-un meci maraton de șah împotriva lui Alehin)

Localități
Localitate din Grecia (vezi Nume latine ale orașelor europene)
Marathon (Florida), SUA
Marathon (Iowa), SUA
Marathon (New York), SUA
Marathon (Texas), SUA
Marathon (Wisconsin), SUA
Marathon (Ontario), Canada
Marathon, Timișoara, România

Altele 
 Marathon Oil, companie petrolieră din Statele Unite ale Americii
 Marathon Distribution, companie cu activități în distribuție și industria alimentară din România